Standardglas steht für:
 Glas verschiedener Sorten in der Glastechnik und Optik
 Standardglas (Alkoholgehalt)